Quatorze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Warren (), tous baptisés en l'honneur de Joseph Warren (1741-1775), général américain mort pendant la guerre d'indépendance des États-Unis :
le comté de Warren, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Warren, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Warren, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Warren, situé dans l'État de l'Indiana ;
le comté de Warren, situé dans l'État de l'Iowa ;
le comté de Warren, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Warren, situé dans l'État du Mississippi ;
le comté de Warren, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Warren, situé dans l'État du New Jersey ;
le comté de Warren, situé dans l'État de New York ;
le comté de Warren, situé dans l'État de l'Ohio ;
le comté de Warren, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Warren, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Warren, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Il existe un comté de Warren (Warren Shire) en Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Voir aussi